La Presidencia del Consejo de Ministros es el nombre por el cual se designa a la institución que encabeza el Consejo de Ministros de un país. En España, se le conoce como jefe de Gobierno o presidente del Gobierno, en el Reino Unido y Francia se le llama primer ministro, y en Austria y Alemania se denomina canciller.

Presidencias de los Consejos de Ministros 
Canciller de Alemania
Premier chino
Presidente del Consejo de Ministros de España
Presidente del Consejo de Ministros de Italia
Presidente del Consejo de Ministros del Perú
Presidente del Consejo de Ministros de la URSS
Primer ministro del Brasil
Primer ministro de Canadá
Primer ministro de Francia
Primer ministro de Israel
Primer ministro de Japón
Primer ministro de la India
Primer ministro de los Países Bajos
Primer ministro del Reino Unido

Véase también 
 Jefe de Gobierno
 Presidente del Gobierno
 Primer ministro
 Canciller

 Presidencia del Consejo (desambiguación)  

Consejos de ministros

da:Regeringschef#Konseilspræsident